plotseling angstig worden, zie Angst
 Schrikken (culinair), het snel afkoelen van bijvoorbeeld een ei
 Afschrikken, het snel afkoelen van een heet metaal om de kristalstructuur te beïnvloeden
 Schrikken (mechanisch), een snelle, harde tik met een hamer op een vastgeroeste moer om deze los te krijgen